M110 bzw. M 110 steht für:

 Messier 110, Galaxie im Sternbild Andromeda
 Mercedes-Benz M 110, Ottomotor
 M110 Self-propelled howitzer, die Selbstfahrvariante der Haubitze M115
 KAC M110 SASS, ein Scharfschützengewehr im Dienst der United States Army
 M110A1, ein Scharfschützengewehr im Dienst der United States Army, siehe HK MR308

M110